Podsokol (Konavle), podgrađe tvrđave Sokola
Podsokol (Šćepan Polje), podgrađe tvrđave Sokola